Bechhofen (Franken)
Bechhofen (Palts)